Михаил Абрамович Рубач (Рубанович) (1899, село Чернечья Слобода Роменского уезда Полтавской губернии /ныне Бурынского района Сумской области Украины/ — 1980 Киев), автор многих исследований по истории, историографии,профессор, доктор исторических наук,педагог,лектор,архивист. Лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники (1969) за двухтомный труд «Победа Великой Октябрьской социалистической революции на Украине» (в соавторстве).

Биография 
В 1920-х годах основал и занимал должность редактора журнала «Летопись Революции» в Харькове — первого исторического журнала в СССР. Был членом редакционной коллегии журнала «Архівна справа». Одновременно заведовал Центральным архивным управлением УССР (до 1930 года), руководит Археографической комиссией Центрального архивного управления УССР, а также является директором Института истории партии при ЦК КП (б) (с 1929 года по 1932 год).

В 1935 году по сфальсифицированному обвинению был репрессирован и обвинён в «украинском буржуазном национализме». В результате Михаил Абрамович был освобожден. Если такие счастливые случаи ещё тогда могли иметь место, то вскоре они были полностью исключены. Однако в то время ему удалось избежать смерти (по чистой случайности). Председателем «тройки», которая рассматривала его дело, был латыш, с которым Михаил Абрамович сотрудничал много лет назад (в годы революции) в Екатеринославе. Он стал крупной фигурой в правительстве Советской Латвии. Увидев, кто обвиняется, он заключил, что обвинение надуманное, и Михаила Абрамовича отпустили.

После Второй мировой войны работает профессором Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко и является заведующим отделом, старшим научным сотрудником Института истории АН УССР.

В пятидесятые годы опять подвергся гонениям. Появилось множество надуманных обвинений, дело доходило даже до приклеивания политических ярлыков, таких как «живой троцкист, который далёк от марксистско-ленинского понимания истории».

Автор трудов по истории аграрных отношений на Украине в начале XX века и истории Октябрьской революции и гражданской войны, историографии, подготовил более тридцати кандидатов и докторов наук.

Удостоен Государственной премии УССР в области науки и техники (1969) за двухтомный труд «Победа Великой Октябрьской социалистической революции на Украине» (в соавторстве).

Книги 
 История Екатеринославской социал-демократической организации. 1889—1903 гг. Воспоминания, документы, литературные и художественные материалы. Собраны и редактированы М. А. Рубачем. — Екатеринослав: Типо-Литография Екатерининс. жел. дор., 1923.
 Аграрная революция на Украине  в 1917 г. // Летопись Революции, 1927, № 5 (26)—№ 6 (27). Сентябрь—декабрь. — Харьков: Государственное издательство Украины. — С. 7—45. — 467 с.
 Реакційна суть націоналістичних «теорій» безкласовості та «єдиного потоку». — К.: Держполітвидав УРСР, 1955. — 72 с.
 Очерки по истории революционного преобразования аграрных отношений на Украине в период проведения Октябрьской революции. — К.: Изд-во АН УССР, 1957. — 457 с.
 «Федералистические теории в истории России» («Русская историческая литература в классовом освещении», т. II, 1930, о Н. Костомарове)
 Победа советской власти на Украине. — М.: Наука, 1967. — 579 с.
 Буржуазно-куркульська націоналістична ідеологія під машкарою демократії «трудового народу» (Соціально-політичні погляди М. С. Грушевського) / М. А. Рубач // Грушевський, Михайло Сергійович. Твори: у 50 т. /  М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич та ін. — Львів: Видавництво «Світ». — 2015. Т. 46. Кн. 2. — C. 246—303.

Критика 
Юрий Гамрецкий: В Михаиле Абрамовиче Рубаче органически сочетались талант глубокого исследователя, прекрасного знатока архивных документов, академического кабинетного ученого и одновременно блестящего лектора, острого полемиста, речь которого аудитория воспринимала с неослабным интересом.

Примечания

Литература 
 Михайло Рубач: Архівіст,  історик, педагог: спогади. Дослідження. Джерела / голов. ред. В. П. Ляхоцький. — К.: [б. в.], 2000. — 210 с. -—(Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; вип. 3). — ISBN 966-625-018-7
 Михайло Рубач: архівіст, історик, педагог / УДНДІАСД; Редкол.: В. П. Ляхоцький (гол. ред.) та ін. — К., 2000. — 207 с. - (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 3).
 Энциклопедия украиноведения. В 10 т. / Гл. ред. Владимир Кубийович. — Париж; Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954—1989.

Ссылки 
 Харьковский национальный университет
 Стенограма заключного виступу директора Інституту історії України АН УРСР М. Н. Петровського на нараді з питань історії України у відділі пропаганди й агітації ЦК КП(б)У 22 березня 1945 р. м. Київ
 ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
 Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Репрессированные в СССР
Историки Украины
Архивисты Украины
Архивисты XX века